Chthonios (altgriechisch chtonios „der Erde zugehörig“) ist der Name folgender mythologischer Figuren:
 Chthonios (Kentaur), Kentaur auf der Hochzeit des Peirithoos
 Chthonios (Sohn des Aigyptos), erhielt die Danaide Bryke zur Braut
 Chthonios (Sohn des Poseidon), Besiedler der karischen Insel Syme
 Chthonios (Sparte), einer der thebanischen Sparten
 Chthonios (Gigant), einer der Giganten
 ein Beiname mehrerer griechischer Götter, siehe Chthonische Götter

Siehe auch:
 Chthonismus (mythische Weltanschauung einer Erdmutter)